Corneille henviser til flere artikler:

 Pierre Corneille (1606-1684), fransk dramatiker.
 Guillaume Cornelis van Beverloo (1922-2010), belgisk CoBrA-maler med kunstnernavnet Corneille.